Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a Američan Donald Young jako tzv. šťastný poražený. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa Roger Federer, kterého po volném losu vyřadil španělský kvalifikant Albert Ramos-Viñolas ve druhém kole.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve svém třináctém finále bez přerušení zdolal francouzskou turnajovou šestnáctku Jo-Wilfrieda Tsongu po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Prodloužil tak svou 17zápasovou neporazitelnost, stejně jako dvacet dva vyhraných setů v řadě.

V probíhající sezóně si Djoković připsal deváté turnajové vítězství, které představovalo padesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Pátou trofejí ze série Masters v jedné sezóně vyrovnal její rekord. Překonal také vlastní finanční rekord ze sezóny 2013, kdy v jednom roce vydělal 14,5 milionu dolarů. Šanghajská prémie znamenala průběžný roční výdělek 16 041 009 dolarů, což představovalo nejvyšší odměnu v konkrétní sezóně v historii tenisu.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Šťastný poražený 
 ''' Donald Young

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2015
ATP World Tour 2015